

Outils
Une paire de ciseaux ou ciseaux (au pluriel) - outil coupant constitué de deux lames articulées.
Ciseau - Outil de fer acéré, aplati et tranchant par le bout qui sert à travailler le bois, le fer la pierre, etc. Parmi lesquels:
Le ciseau à bois - Outil de menuisier et d'ébéniste.
Le ciseau de tailleur de pierre et gradines - Outils utilisés par les tailleurs de pierre

Géographie
L'aiguille des ciseaux est l'une des aiguilles de Chamonix dans le massif du Mont-Blanc.

Autre

 Un ciseau est aussi un mouvement des bras ou des jambes, où un membre croise l'autre très rapidement (en danse ou en saut en longueur, par exemple) ;
 Ciseau, position sexuelle entre femmes.
 Un insecte appelé gerris, ou araignée d'eau, ou encore un hydromètre ;
 En économie, l’effet ciseaux.